Fahnenbach ist ein Gewässername:

 Fahnenbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst nach Lippach, Gemeinde Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Fahnenbach (Spielbach), linker Quellbach des Spielbachs (zur Warmen Bode) bei Elend, Stadt Oberharz am Brocken, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Fahlenbach
 Fahrenbach